Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Pura (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Pura (Bandar), een plaats in het regentschap Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Tanjung Pura (Pengandonan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tanjungpura, doorverwijspagina